Le mot anglais  provient de  signifiant acier en français.

 Steelers de Pittsburgh franchise de football américain de Pittsburgh en Pennsylvanie aux États-Unis
 Sheffield Steelers équipe de hockey sur glace de Sheffield en Angleterre
 Pohang Steelers club de football de Pohang en Corée du Sud
 Kobe Steel Kobelco Steelers club japonais de rugby à XV détenu par Kobe Steel, Ltd., et résidant à Kōbe